Partición de Bengala puede referirse a:

 La Primera partición de Bengala, ocurrida en 1905.
 La Segunda partición de Bengala, ocurrida en 1947.